Simpsonella är ett släkte av koralldjur. Simpsonella ingår i familjen Chrysogorgiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Simpsonella